Театр Пиччинни () — театр в городе Бари, в регионе Апулия на восточном побережье Италии.

Театр Пиччинни является старейшим театром в Бари, так как в 1991 году пожаром был уничтожен театр Петруццелли (). Театр Пиччинни считается четвёртым театром в регионе, после того же Петруццелли, универсального зала Greco в Лечче и театра Верди в Сан-Северо.

Театр расположен на проспекте Витторио Эммануила II, одной из основных улиц города, недалеко от пересечения с бульваром Изабеллы Арагонской.

История 
Театр был построен в 1854 году и открылся 30 мая оперой «Полиевкт» () Гаэтано Доницетти.

Автор проекта — Антонио Николлини (). В зале — 4 яруса и галёрка. Оркестровой ямы нет. Вместимость — 620 человек.

В 1855 году театр был назван в честь композитора Никколо Пиччинни — уроженца города Бари.

Примечания

Ссылки 
 Адрес: Corso Vittorio Emanuele II, 84.
 Информация о театре на сайте Фонда Петруццелли ди Бари

Пиччини
Театры, основанные в 1854 году
Здания и сооружения, построенные в 1854 году
Театры, построенные в 1850-е годы
Здания и сооружения Бари
Организации Бари
Культура Бари